Distretto di Aco, distretto peruviano della provincia di Concepción, nella regione di Junín
Distretto di Aco, distretto peruviano della provincia di Corongo, nella regione di Ancash